St. Luke’s Hospital ist der Name folgender Krankenhäuser:

 St Luke's Hospital for Lunatics in London 
 St. Luke’s Hospital (New York) in New York City, Vereinigte Staaten
 St. Luke’s Hospital (Malta) in Pietà, Malta

im NRHP gelistete Objekte:
 St. Luke’s Hospital (Davenport, Iowa), NRHP-ID: 83002511
 St. Luke’s Hospital (Cleveland, Ohio), NRHP-ID: 05000579